

Деякі скорочення 

M — Стандартна зоряна величина
D — Діаметр
α — Велика піввісь

Список астероїдів 1-100

Див. також 

Список астероїдів

1